Wlassak kan syfta på bland andra:

 Moriz Wlassak (1854–1939), österrikisk rättshistoriker
 Rudolf Wlassak (1865–1930), österrikisk fysiolog och neurolog

Efternamn